Orawan Paranang (thailändisch ; * 7. September 1997 in Ubon Ratchathani) ist eine thailändische Tischtennisspielerin. Sie gewann insgesamt sieben Medaillen bei Südostasienspielen und vertrat ihr Land bei den Olympischen Spielen 2020.

Karriere 
Paranang wurde im Juni 2012 erstmals in der ITTF-Weltrangliste geführt. Ihre ersten internationalen Auftritte hatte sie ab 2013. Hier nahm sie an den Jugend-Asienspielen sowie der Jugend-Weltmeisterschaft teil. Im Einzel erreichte sie bei beiden Turnieren das Achtelfinale. 2015 bestritt sie ihre erste Erwachsenen-WM, wo sie jedoch nur im Mixed an den Start ging und dort in der zweiten Runde mit Tamolwan Khetkhuan gegen Liu Shiwen und Zhu Yuling (China) verlor. Die Südostasienspiele schloss sie mit dem Silbermedaillengewinn im Mannschaftswettbewerb ab. Ab 2016 war sie vermehrt auch auf der World Tour zu sehen, so unter anderem bei den German-, Korea- und Hungarian Open. Im selben Jahr kam sie mit der Mannschaft bei der WM ins Achtelfinale. 2017 kam Oranwan Paranang mit Suthasini Sawettabut ins Halbfinale bei den Thailand Open, wo sie sich allerdings Doo Hoi Kem und Mak Tze Wing (Hongkong) beugen mussten. Ein Jahr später gewannen sie beim selben Event nach einem Finalsieg über Satsuki Odo sowie Saki Shibata Gold. Im Jahr 2019 wurde sie Südostasienmeisterin im Doppel und sicherte sich bei den Polish-, Indonesia- und Thailand Open Medaillen. 2020 nahm die Thailänderin an den Olympischen Spielen teil und erreichte dort im Einzel die dritte Runde. Zudem errang sie Silber im Doppel bei den Portugal Open. Das Jahr 2021 kann als das bisher erfolgreichste in ihrer Karriere bezeichnet werden. Zwar scheiterte sie bei der Asienmeisterschaft bereits in der ersten Runde an Shin Yubin, gewann aber bei den Südostasienspielen in allen Wettbewerben Medaillen, davon dreimal Gold. Weiterhin erreichte sie im August ihre bisher höchste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste. Beim WTT Star Contender 2022 kam sie sowohl im Einzel als auch im Doppel bis ins Achtelfinale.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Orawan Paranang Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 13. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Thailand)
Olympiateilnehmer (Thailand)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Thailand)
Thailänder
Geboren 1997
Frau